Parsol ist der Handelsname von verschiedenen UV-Filtern:

 Parsol 340: Octinoxat
 Parsol 1789: Avobenzon
 Parsol 5000: Enzacamen (4-Methylbenzylidencampher)
 Parsol EHS: 2-Ethylhexylsalicylat
 Parsol HS: Phenylbenzimidazolsulfonsäure